

Algemeen 
 Boz (Ain) — een gemeente in Frankrijk
 Bergen op Zoom (stad) — afgekort BOZ of BoZ
 Brancheorganisaties Zorg — BoZ, een brancheorganisatie voor de zorgsector in Nederland
 Bank of Zambia — BoZ, de centrale bank van Zambia
 X-BOZ — röntgenfoto van de gehele buik (x-ray)

Personen 
 Charles Dickens — met Boz als pseudoniem
 Boz Scaggs, (1944, geboren William Royce Scaggs) — een Amerikaanse singer-songwriter en gitarist
 Murat Boz (1980) — een Turkse popzanger